I Love It (album) - album van Craig Morgan
 I Love It (Sneaky Sound System), 2006
 I Love It (Hilltop Hoods), 2011
 I Love It (Icona Pop), 2012
 I Love It (Kanye West & Lil Pump), 2018